FIS Svjetski kup u skijanju na rolama (FIS Rollerski World Cup) održavao se u Zagrebu i Oroslavju. Organizira Ski klub Oroslavje. Održavao se pod imenom FIS Rollerski World Cup Oroslavje.

Izdanja
Lokacije
2005.-'17. Oroslavje
2004. Zagreb

Kazalo:

Napomena: Utrke uzbrdo su uvijek prve s lijeva, dok su sprint utrke posljednje s lijeva osim ako se održala ekipna utrka koja je u tom slučaju posljednja.

Muškarci

Žene

Statistika (2019.)

Povezani članci 
 Hrvatski skijaški savez

Vanjske poveznice

Izvori 

Skijanje
Športska natjecanja u Zagrebu
Međunarodna skijaška natjecanja u Hrvatskoj
Oroslavje